Tozeur (gouvernement), een gouvernement van Tunesië
Tozeur (stad), de hoofdstad van het gouvernement